In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Göttingen aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsratswahlen ab 1964.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 ALFA: Allianz für Fortschritt und Aufbruch → LKR
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DG: Deutsche Gemeinschaft
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 bis 1952: KPD
 DP: Deutsche Partei
 DRP: Deutsche Reichspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1981: AGIL und GLG
 1986 bis 1996: GAL
 ab 2001: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands → DKP
 Linke: Die Linke
 1991, 1996 und 2001: LLG
 2006, 2011 und 2016: GöL
 bei den Ortsratswahlen in Geismar und Weende-Deppoldshausen 2001: PDS
 LKR: Liberal-Konservative Reformer
 2016: ALFA
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt Deutschland

Wählergruppen 

 AGIL: Alternative Grüne Initiativen Liste → Grüne
 Antifa Linke: Antifaschistische Linke
 BfnS: Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung Göttingen
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 GAL: Grün-Alternative Liste → Grüne
 GLG: Grüne Liste Göttingen → Grüne
 GöL: Göttinger Linke → Linke
 GWG: Göttinger Wählergemeinschaft
 GPJ: Initiative Graue Panther Jugend Göttingen
 KLG: Wählergruppe Klimaliste Göttingen e.V.
 LLG: Linke Liste Göttingen → Linke
 UGWH: Unabhängige Grüne Wählergemeinschaft Herberhausen
 WAE: Wählergruppe Die Alternative für Elliehausen/Esebeck
 WGFG: Wählergruppe Friedhof Geismar
 WGH: Wählergemeinschaft Herberhausen
 WGrH: Wählergruppe Herberhausen

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1956: zusätzlich: DP: 4,2 %
2 1964: zusätzlich: GWG: 3,3 %
3 1968: zusätzlich: NPD: 5,1 %
4 2016: zusätzlich: PARTEI: 2,7 %, Antifa Linke: 2,4 %, Alfa (= LKR) 3,4 %
5 2021: zusätzlich: PARTEI: 2,8 %, BfnS: 1,5 %, Volt: 1,2 %, Klimaliste 0,8 %, Die Basis 0,5 %

Ortsratswahlen 

Einige ehemals selbstständige Gemeinden wurden 1964 nach Göttingen eingemeindet, die anderen folgten 1973.

Elliehausen/Esebeck 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Geismar 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1968: zusätzlich: NPD: 5,3 %
2 1981: zusätzlich: DKP: 3,1 %
3 1986: zusätzlich: WGFG: 3,6 %

Grone 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1981: zusätzlich: DKP: 3,9 %
2 2001: zusätzlich: NPD: 2,1 %
3 2021: zusätzlich: Einzelwahlvorschlag Bode: 2,5 %

Groß Ellershausen/Hetjershausen/Knutbühren 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Herberhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1986: zusätzlich: UGWH: 14,1 %
2 2021: zusätzlich: Einzelwahlvorschlag Rohrdantz: 8,1 % (1 Sitz)

Holtensen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Nikolausberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Roringen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weende 

Bis 2011 war es der Ortsrat Weende/Deppoldshausen.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1981: zusätzlich: DKP: 4,1 %
2 2021: zusätzlich: KLG: 3,3 % und BfnS: 2,7 %

Weblinks 
 
 Wahlatlas 2016 - Kommunalwahlen und Wahl des Landrats/der Landrätin
 Kommunalwahl 2021

Gottingen
Kommunalwahlen